Los Alamos (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Los Alamos (Nou Mèxic), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'Estat de Nou Mèxic 
 Canada de los Alamos, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Laboratori Nacional Los Alamos, laboratori del Departament d'Energia dels Estats Units, administrat per la Universitat de Califòrnia, que es troba a Los Alamos, Nou Mèxic